Хантер Стрит () — комедийный приключенческий телевизионный сериал, созданный Рейнтом Шелвинком и Мелле Рандеркампом. Впервые сериал вышел на Nickelodeon в качестве предварительного просмотра 11 марта 2017 года, а официальная премьера состоялась 13 марта 2017 года. С третьего сезона сериал переехал на канал TeenNick. Звёзды сериала - Стоуни Блайден, Мэймэй Ренфроу, Кира Смит, Томас Янсен и Даан Крейтон играют группу из пяти приемных детей, которые должны разгадать тайну, чтобы найти своих пропавших приемных родителей. Уилсон Раджу-Пухальте и Кейт Бенсдор присоединились к основному составу во втором сезоне сериала, а Элиха Алтена и Сара Наута в третьем сезоне.

В ролях

Эпизоды

Производство 
Производством шоу в Нидерландах занимается компания Blooming Media. Сериал основан на сериале канала Nickelodeon  Netherlands De Ludwigs.2 марта 2017 года на Nickelodeon объявили что первый сезон будет состоять из 20 эпизодов. 25 апреля 2017 года сериал был продлён на второй сезон сериала, также  включающий в себя 20 эпизодов. 27 июля 2018 года сериал был продлён на третий сезон, состоящий из 30 эпизодов.

Рейтинги 
Ранг сезонов основан на среднем количестве зрителей каждой серии «Хантер Стрит»

Примечания

Ссылки 
 ''Официальная страница на сайте Nickelodeon
 ''Хантер Стрит на сайте IMDB

Комедийные телесериалы
Телесериалы Нидерландов
Программы телеканала Nickelodeon